

Sigle 
 Norges Handelshøyskole – università norvegese

Codici 
 nhh – codice ISO 639-3 della lingua ahari